Tamminen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Juhani Tamminen (född 1950), finländsk ishockeyspelare och -tränare
 Kalevi Tamminen (1928–2018), finländsk teolog
 Kosti Tamminen (1897–1988), amerikafinländsk sångare och gitarrist
 Mauno Tamminen (1902–1965), finländsk sångare och musikpedagog
 Petri Tamminen (född 1966), finländsk författare

Finska efternamn